

Geografia

Distretto di Chaoyang (Shantou), Guangdong
Distretto di Chaoyang (Pechino)
Distretto di Chaoyang (Changchun), Jilin